Cavallino se poate referi la:

 Cavallino, Italia, comună din provincia Lecce, regiunea Puglia, Italia
 Cavallino-Treporti, comună din provincia Veneția, regiunea Veneto, Italia